Colona (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Colona (plant), een plantengeslacht